Der Jeep Renegade ist ein Fahrzeug der Mini-SUV-Klasse des Automobilkonzerns Stellantis, der unter der Automobilmarke Jeep produziert und verkauft wird. Er wird gemeinsam mit dem Mini-SUV Fiat 500X und dem Jeep Compass in Melfi (Italien) und seit 2015 in Goiana (Metropolregion Recife, Brasilien) gebaut.

Der Öffentlichkeit wurde das Modell auf dem Genfer Auto-Salon im März 2014 vorgestellt. Die Produktion startete Ende August 2014. Im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten entwickelt, ist der Renegade jedoch der erste Jeep, der ausschließlich außerhalb Nordamerikas produziert wird.

Der Renegade erinnert mit seinen runden Hauptscheinwerfern, den sieben Vertikalstreben im Kühlergrill und der Fensterlinie mit den angedeuteten Halbtüren an den Willys Ur-Jeep. Wie bereits beim Jeep Cherokee wurde mit dem Trailhawk eine explizit für den Offroad-Einsatz gedachte Ausstattungslinie entwickelt, die den Jeep-„Trail Rated“-Normen entspricht.

Im Jahr 2014 erhielt er im Euro-NCAP-Crashtest die Bestwertung von fünf Sternen. Im April 2015 wurde er von der Zeitschrift Auto Bild Allrad zum „Auto des Jahres“ (Kategorie „Importwertung Geländewagen und SUVs bis 30.000 €“) gewählt.

Ausstattung 
Zum Marktstart wurde der Renegade in vier Ausstattungsvarianten angeboten:

 Sport
 Longitude
 Limited
 Trailhawk

Verfügbar sind unter anderem ein aktiver Parkassistent für Längs-/Querparken, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, die ParkView-Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien, der schlüssellose Fahrzeugzugang Keyless Enter-N-Go, beheizbare Vordersitze und Lenkrad sowie das Smart-Fuel-Tanksystem.

Je nach Ausstattungslinie sind die Dekorelemente im Innenraum in Silber, Rot oder Orange gehalten. Der Renegade bietet auch eine Auswahl an ausgefallenen und eigenständigen Farbkombinationen der Innenausstattung, wie zum Beispiel Hellgrau/Braun/Orange bei der Ausstattungsvariante „Limited Skateboarding“. Funktional bietet er, wie der vom Jeep Wrangler inspirierte Haltegriff auf der Beifahrerseite, die elektromechanische Parkbremse, das in Höhe und Abstand verstellbare Lenkrad und einen nach vorn umklappbaren Beifahrersitz.

Serienmäßig hat er eine uconnect-Bluetooth-Freisprecheinrichtung und ein Multimedia-System mit 5"-Farb-Touchscreen und zusätzlicher Bedienmöglichkeit über Knöpfe am Lenkrad. Auf Wunsch erhältlich sind das Beats-Audio-Soundsystem mit acht Lautsprechern, Subwoofer im Kofferraum und 506 Watt Musikleistung sowie zwei verschiedene Navigationssysteme. Das Navigationssystem Smartouch VP4 hat ein 6,5"-Touchscreen, 3D-Navigation und Freitext-Spracheingabe.

Das 7"-TFT-Farbdisplay im Kombiinstrument des Jeep Renegade zeigt digital die Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Navigationshinweise, und Detailinformationen über Fahrzeugsysteme, wie das Selec-Terrain-Assistenzsystem. Auch alle notwendigen Informationen zu Fahrassistenzsystemen, wie Parkassistent, adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage und Spurhalteassistent Lane Sense werden im zentralen Display angezeigt.

Das Selec-Terrain-System bietet die Möglichkeit, das Fahrzeug an die unterschiedlichsten Fahranforderungen und Geländegegebenheiten anzupassen. Dazu stehen vier Einstellungen zur Verfügung: „Auto“, „Snow“, „Sand“ und „Mud“. Der Renegade hat in der Version „Trailhawk“ zusätzlich den „Rock“-Modus für gesteigerte Geländetauglichkeit. Mit dem Bedienschalter wählt man den jeweiligen Untergrund aus und Selec-Terrain koordiniert automatisch bis zu zwölf verschiedene Fahrzeugregelsysteme – von der Stabilitäts- und Antriebsschlupfregelung bis hin zu Schaltpunkten und Gasannahme.

Motorisierungen 
Zur Verfügung steht eine Motorenpalette mit MultiJet-Diesel- und MultiAir-Ottomotoren bis zu 125 kW (170 PS) und mit einem kombinierten Normverbrauch ab 4,6 l/100 km. Es stehen Frontantrieb und die Allradantriebssysteme Jeep Active Drive und Jeep Active Drive Low zur Auswahl. Beide aktivieren sich jedoch nur dann, wenn sie in der Fahrsituation benötigt werden. Im normalen Fahrbetrieb werden sie inklusive der Kardanwelle deaktiviert.

Im August 2018 erhielt der Renegade ein Facelift. Seitdem erfüllen alle Motoren die Euro 6d-TEMP Abgasnorm und es gab äußerliche Veränderungen. Die neuen Ottomotoren haben 1,0 oder 1,3 Liter Hubraum.

Auf dem Genfer Auto-Salon im März 2019 präsentierte Jeep den Renegade und den Compass mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Dabei treibt ein 1,3-Liter-Ottomotor die Vorderräder und ein Elektromotor die Hinterräder an. Die Systemleistung der SUV beträgt bis zu 177 kW (240 PS), die elektrische Reichweite gibt der Hersteller mit 50 km an. Seit 2020 sind die Plug-in-Hybride erhältlich.

Technische Daten (bis 2018)

Technische Daten (seit 2018)

Zulassungszahlen 
Seit dem Verkaufsstart 2014 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 42.997 Jeep Renegade neu zugelassen worden. Mit 6.764 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Trivia 

 Das Kreuz in den Heckleuchten des Renegades ist von den Verstärkungssicken in Metall-Benzinkanistern inspiriert, die traditionell bei Geländewagen am Heck montiert sind.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell